San Giorgio (Cesena), een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Cesena
 San Giorgio a Cremano, een Italiaanse gemeente, onderdeel van de metropolitane stad Napels, (regio Campanië)
 San Giorgio Canavese, een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn (regio Piëmont) 
 San Giorgio di Nogaro, een gemeente in de Italiaanse provincie Udine (regio Friuli-Venezia Giulia)
 San Giorgio Piacentino, gemeente in de Italiaanse provincie Piacenza
 San Giorgio di Piano, gemeente in de Italiaanse provincie Bologna (regio Emilia-Romagna) 
 San Giorgio della Richinvelda, een gemeente in de Italiaanse provincie Pordenone (regio Friuli-Venezia Giulia) 
 San Giorgio del Sannio, gemeente in de Italiaanse provincie Benevento (regio Campanië)